Chinook (grup humà), tribu índia que parla un idioma aïllat de les llengües ameríndies
 Lingüística:
 Chinook, baix chinook, o chinook propi, llengua de la costa del nord-oest del Pacífic dels Estats Units
 Alt chinook, llengua del Pacífic Nord-oest
 Argot chinook, pidgin que fou utilitzat com a llengua comercial durant el partint de la part inferior del riu Columbia fins a altres zones del modern Oregon i Washington 
 Llengües chinook, família de llengües dins de la macrofamília penutiana parlades a Oregon i Washington, Estats Units, al llarg del riu Columbia pels nadius de l'ètnia chinook
 Miscel·lània:
 Vent Chinook, tipus de vent foehn a l'interior de l'oest d'Amèrica del Nord quan les Grans Planes dels Estats Units i la pradera del Canadà
 Chinook (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana
 Chinook (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington